Chilton puede referirse a:

Patronímicos 
 Alex Chilton (1950-2010), cantante estadounidense
 Allenby Chilton (1918-1996), futbolista británico
 Kevin P. Chilton (1954-), astronauta estadounidense
 Tom Chilton (1985-), piloto británico
 Max Chilton (1991-), piloto británico
 Chilton Allan (1786-1858), político estadounidense
 Charles Chilton Moore (1837-1906), ateísto estadounidense
 Chilton Price (1913–2010), compositor de canciones estadounidense
 Joseph Chilton Pearce (1926-), autor estadounidense

Topónimos

Chilton, población de Lanaudière (Quebec)

Chilton, condado de Alabama
 Chilton, lugar designado por el censo de Texas
 Chilton, ciudad de Wisconsin
 Chilton, pueblo de Wisconsin

Chilton, pueblo de Buckinghamshire
 Chilton, villa de Durham
 Chilton, pueblo de Oxfordshire
 Chilton, parroquia de Suffolk
 Chilton Candover, pueblo de Hampshire
 Chilton Cantelo, pueblo de Somerset
 Chilton Foliat, pueblo de Wiltshire
 Chilton Lane, pueblo de Durham
 Chilton Moor, pueblo de Tyne y Wear
 Chilton Polden, pueblo de Somerset
 Chilton Street, población de Suffolk
 Chilton Trinity, pueblo de Somerset
 Great Chilton, pueblo de Durham

Otros 
 USS Chilton (APA-38), buque
 Frederick Chilton, personaje las novelas de Thomas Harris